A régi Köztársaság lovagjai (Knights of the Old Republic): A Star Wars univerzumban játszódó, huszonegy egybefüggő történetből álló képregénysorozatot John Jackson Miller írta. 2006. január és 2012. május között képregényfüzetekben, 2006. december és 2012. október között gyűjteményes képregényekben (TPB), majd 2013. augusztus és 2014. április között Omnibus képregényekben jelent meg a Dark Horse Comics kiadásában. Magyarországon a Semic Interprint kiadásában jelent meg az első négy történet: A kezdetek, Lobbanáspont, Lobbanáspont, közjáték: Hazatérés, Újra együtt 2007. február és 2008. december között, majd a tizediktől a tizennegyedik történetig: Vektor, Magasztosak, Hátraarc, Igazságtétel, Birtokolni a jövőt 2009. február és április, 2010. február és 2011. február között képregényfüzetekben. A régi Köztársaság lovagjai történetei 3964 és 3962 évek között játszódnak az Új remény eseménye előtt.

Dark Horse Comics

Keresztutak

A kezdetek

Lobbanáspont

Lobbanáspont, közjáték: Hazatérés

Újra együtt

A félelem napjai

A harag éjszakái

A gyűlölettől kábultan

A szenvedés lovagjai

Vektor

Magasztosak

Hátraarc

Igazságtétel

Birtokolni a jövőt

Hűséges végrehajtás

Versengő ambíciók

Maszkok

Betakarítás

Pusztító

Démon

Háború

Marvel Comics

Star Wars Epic Collection: The Old Republic Volume 1

Star Wars Epic Collection: The Old Republic Volume 2

Star Wars Epic Collection: The Old Republic Volume 3

Források
 halozsak.hu

 starwars.wikia.com

 swbooks.co.uk 

 db.kepregeny.net

Csillagok háborúja képregények